Jacques Devaux (Brugge), een politicus tijdens de Franse overheersing in de Zuidelijke Nederlanden
 Jacques Devaux (Péruwelz), een Belgisch politicus en burgemeester van de stad Péruwelz